George Blake (1893-1961), écrivain de langue écossaise ;
 George Blake (1922-2020), espion russe au sein du MI6 britannique.